Бец — фамилия.

Известные носители:
 Бец, Альберт (1885—1968) — немецкий физик.
 Бец, Владимир Алексеевич (1834—1894) — русский анатом.
 Бец, Максим Николаевич (род. 1974) — советский и российский хоккеист; тренер.
 Бец, Николай Филиппович (1947—2022) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Бец, Пауль (1895—1944) — генерал-майор вермахта.
 Бец, Франц (1835—1900) — немецкий оперный певец.

См. также 
 Бетц
 Закон Беца
 Клетка Беца